Calligyrus är ett släkte av rundmaskar. Calligyrus ingår i familjen Desmoscolecidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Calligyrus